Butkewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Weniaminowitsch Butkewitsch (1914–1983), sowjetischer Astronom
 Aleh Butkewitsch (* 1972), weißrussischer Geistlicher, Bischof von Witebsk
 Olga Butkewitsch (* 1986), britische Ringerin
 Wladimir Stepanowitsch Butkewitsch (1872–1942), russischer Pflanzenphysiologe und Mikrobiologe